Алексе́й Вале́рьевич Казако́в:
 Казаков, Алексей Валерьевич (род. 1976) — российский волейболист.
 Казаков, Алексей Валерьевич (род. 1977) — депутат Государственной думы.